Ориуэла-дель-Тремедаль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Альбаррасин. Занимает площадь 71.40 км². Население — 564 человека (на 2010 год). Расстояние — 62,2 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Sobre Orihuelas del Tremedal
 Foro de Orihuela del Tremedal con fotos interesantes
 

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля